Bombi peut désigner :
 Bombi, un village de la commune de Bélabo au Cameroun ;
 Bombi, un village au Burkina Faso ;
 Bombi, un personnage du jeu vidéo Super Paper Mario.

Homonymie de toponyme